В группе B разыгрываются четыре путевки в стадию Топ 16 Евролиги 2012/2013.

Турнирная таблица

Результаты

Первый круг 
1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Второй круг 
6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

См. также 
 Группа A регулярного сезона Евролиги 2012/2013
 Группа C регулярного сезона Евролиги 2012/2013
 Группа D регулярного сезона Евролиги 2012/2013

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Евролига 2012/2013